Anonymous:
 Anonymous — международное сообщество/движение активистов и хактивистов.
 Anonymous — андорранская рок-группа.
 Anonymous — альбом супер-группы Tomahawk.

См. также 
 Аноним (значения)
 Anonymouse — шведская арт-группа.